Тит Печерский (ум. 1190) — пресвитер, монах Киево-Печерского монастыря, преподобный Русской православной церкви живший в XII веке. 

В Патерике Киево-Печерском, в «Сказании о двою брату, о Тите попе и Евагрии диаконе, имевших между собой вражду», входящем в состав послания епископа Симона Владимирского и Суздальского к Поликарпу, черноризцу Печерскому, об этом угоднике рассказывается следующее: Тит был очень дружен с диаконом Евагрием, но вскоре дружба эта перешла во вражду. Через некоторое время Тит тяжело заболел и, лежа уже на смертном одре, послал за Евагрием, ища с ним мира; но Евагрий отказался идти на мир и еще более злословил на Тита. Тогда печерская братия насильно привела диакона к умирающему. Напрасно Тит со слезами просил прощения у Евагрия: «Прости меня, брат, ради Господа за то, что я оскорбил тебя гневом своим», но последний остался непреклонен и объявил перед всеми, что он ни теперь, ни в будущем не простит пресвитера. Но едва диакон вымолвил эти слова, как упал мертвым, а Tит в то же время выздоровел. Когда братия спросила у Тита что произошло, он сказал: «Во время болезни я, еще одержимый гневом, видел, как ангелы отступили от меня. Они горько рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я и начал просить вас, чтобы вы пошли и испросили мне у диакона Евагрия прощение. Когда вы привели его ко мне и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, то я увидел, что некий немилостивый ангел пламенным копьем ударил Евагрия и тот упал бездыханный. Тот же ангел затем подал мне руку, поднял меня, и я встал совершенно здоров». Сказание свое Симон начинает следующими словами: «и се ти еще ино чудскажу, иже сан видех, еще убо сотворися этом же Печерском монастыре».

Преподобный скончался в 1190 году; мощи Тита Печерского почивают в Антониевой пещере; память его чтится 27 февраля, в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер и в Соборе всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Примечания

Литература 
 
 Амвросий. «История российской иерархии», Москва 1807—1815, т. I, стр. 288.
 «Киевская старина», 1886, № 8, стр. 626. 
 Макарий. «История русской церкви», изд. 2-е СПб. 1868, т. III, стр. 47.
 
 «Памятники русской литературы XII и XIII веков» изд. В. Яковлевым, СПб. 1872, стр. СІХ — СХ.
 Протопопов Д. И. «Жития святых», Москва 1884. месяц февраль, стр. 193—194. 
 Сергий. «Полный месяцеслов Востока», Москва 1876, т. II, ч. 1, стр. 50. 
 «Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви», 2-е изд., СПб. 1865, стр. 228—229.  

 

Монахи Русской православной церкви
Преподобные Русской Церкви
Похороненные в Киево-Печерской лавре